De BWF World Ranking is de officiële ranglijst van de Badminton World Federation voor badmintonspelers die deelnemen aan toernooien die goedgekeurd zijn door de BWF. Aan de hand van de BWF World Ranking gebeurt de kwalificatie voor het |wereldkampioenschap, de Olympische Zomerspelen en de BWF Super Series-toernooien. Spelers jonger dan 19 jaar komen in aanmerking voor de BWF World Junior Ranking, die geïntroduceerd werd in januari 2011.

De Badminton World Federation (BWF) maakte op 31 maart 2020 bekend dat het de BWF World Ranking en BWF World Junior Ranking bevroor, omdat door COVID-19 de internationale toernooikalender door annuleringen getroffen werd gedurende de kwalificatieperiode voor Tokyo 2020.

Overzicht 
Punten worden toegekend op basis van het niveau van een toernooi en de vooruitgang van elke speler of elk paar. De punten van de ranking zijn gebaseerd op de toernooien waaraan een speler/paar deelnam in de afgelopen 52 weken. Als een speler/paar slechts deelnam aan 10 of minder toernooien, worden al zijn punten opgeteld om zo tot zijn totaal puntenaantal voor de ranking te komen. Als een speler/paar deelnam aan 11 of meer toernooien, worden de 10 hoogste punten die gescoord werden op toernooien in de afgelopen 52 weken opgeteld om tot een totaal te komen. Het hoogst mogelijke puntenaantal is 111 000.

Puntensysteem 
Punten worden uitgedeeld op basis van volgende tabel:

Systeem 2007-2017

Systeem 2018-2021
Vanaf 2018 start BWF met een nieuw puntensysteem.

Huidige ranking

Mannen enkel

Vrouwen enkel

Mannen dubbel

Vrouwen dubbel

Gemengd dubbel

Zie ook
 BWF World Team Ranking

Badminton